La Fundación Arquitectura COAM es una organización sin ánimo de lucro que ofrece servicios culturales como la Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid - COAM y el Servicio Histórico, y actividades como la Semana de la Arquitectura para salvaguardar y difundir el patrimonio arquitectónico y urbano. Inició su andadura en el año 1990 promovida por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

Historia 
La Fundación Arquitectura COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) se constituyó en 1990 como una organización sin ánimo de lucro dedicada a la difusión, salvaguarda y promoción de la arquitectura, la ciudad y el urbanismo,

La finalidad de la Fundación está definida en sus estatutos como la "Promoción, difusión y salvaguarda de la Arquitectura, del Urbanismo y disciplinas afines de todas sus expresiones. Estudio y promoción de nuevas técnicas y experiencias. Exhibición pública de muestras de alto valor cultural. Concesión de becas encaminadas al estudio e investigación en la disciplina arquitectónica y urbanística. Edición de libros, etc. Formación en el campo de la arquitectura, la construcción, el diseño, el urbanismo y, en general, lo relacionado con el campo de los Arquitectos. Realización de cualquier otra actividad encaminada al fomento y realce de la Arquitectura."

La Fundación Arquitectura COAM colabora con otras instituciones, así desde 2010 colabora con la Fundación ONCE en la implementación de proyectos que promocionen la accesibilidad universal y los entornos construidos inclusivos.

La Fundación Arquitectura COAM ofrece servicios culturales como el Servicio Histórico y la Biblioteca, actividades culturales como la Semana de la Arquitectura, además de organizar exposiciones, conferencias y propuestas para la conservación del patrimonio arquitectónico.

Actividades

Servicio Histórico 
El Servicio Histórico es un centro referencial por sus fondos documentales de arquitectura y urbanismo de la Comunidad de Madrid para investigadores de todo el mundo. Entre las muchas publicaciones que utilizan estos fondos, destacar el libro de 2003 y 2007 de título Arquitectura de Madrid, y los 17 tomos de Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid, publicación enciclopédica que incluye los 179 municipios de la Comunidad de Madrid.

Otras publicaciones elaboradas por el Servicio Histórico han sido el libro de 2006 El Matadero Municipal de Madrid: la recuperación de la memoria (2006), la publicación de 2011 El Cuartel del Conde Duque. De Cuartel a edificio cultural y la publicación Palacio de Cibeles: El Edificio y la Ciudad también de 2011.

Además de la sección de investigaciones sobre los fondos, destacar la sección de legados de arquitectos y la Guía de la Arquitectura de Madrid, estas dos últimas secciones en acceso abierto desde la página web del Servicio Histórico.

Biblioteca 
La biblioteca se creó en 1849 a partir de los fondos bibliográficos de la Sociedad Central de Arquitectos que a partir de 1931 se conformó en los actuales Colegios Oficiales de Arquitectos que continúan con la gestión de la biblioteca. En la década de 1950 la Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid - COAM gestiona sus fondos en acceso abierto a todas las personas. Desde 1990 está gestionada por la Fundación Arquitectura COAM. La coordinadora de la Biblioteca es la arquitecta María Cristina García Pérez.

Es una biblioteca con fondos específicos de Arquitectura y Urbanismo de la Comunidad de Madrid que cuenta con una sede física en el edificio de la calle Hortaleza 63 de Madrid y una sede virtual con acceso abierto a través de la biblioteca digital. Entre los fondos digitalizados están las revistas Arquitectura COAM y Urbanismo COAM.

Semana de la Arquitectura 
La primera semana de octubre se celebra de forma anual la semana de la Arquitectura. Durante toda la semana se organizan visitas guiadas a edificios y espacios urbanos, conferencias, exposiciones y diversas actividades para dar a conocer la arquitectura y urbanismo madrileños a todas las personas. Del 1 al 10 de octubre de 2021 se celebró la edición número XVIII.

Sede 
La sede de la Fundación está en el número 63 de la Calle de Hortaleza en Madrid, el mismo edificio en el que está el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Referencias

Enlaces externos 

 FundaCOAM, actividades culturales
 Servicio Histórico
 FundaCOAM Patronato
 Guía de Arquitectura de Madrid
 Legados

Fundaciones de España
Fundaciones culturales
Fundaciones en Europa
Arquitectura
Urbanismo
Bibliotecas digitales
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid